Syntomus — род жужелиц из подсемейства Lebiinae.

Описание 
Надкрылья на вершине косо срезанные и часто слегка выемчатые. Глаза сильно выпуклые, полушаровидные, не короче висков.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Харпалины
Роды жесткокрылых